Соревнования в беге на 1500 метров у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3, 5 и 7 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Тауфик Махлуфи — второй алжирец, выигравший 1500 метров на Олимпийских играх после Нуреддина Морсели в 1996 году. Американец выиграл олимпийскую медаль в этой дисциплине впервые с 1968 года, когда вторым стал Джим Райан.

Основной фаворит финала олимпийский чемпион 2008 года и чемпион мира 2011 года кениец Асбель Кипроп неожиданно финишировал последним. Кенийцы остались без медалей на этой дистанции на Олимпийских играх впервые с 1992 года.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Результаты

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Полуфиналы

Первые 5 выходят автоматически в следующий круг + 2 человека по времени из всех забегов.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
М